Симфония № 3 може да се отнася за произведения на различни композитори:
 Симфония № 3 (Александър Бородин) (1887)
 Симфония № 3 (Александър Глазунов) (1890)
 Симфония № 3 (Густав Малер) (1896)
 Симфония № 3 (Дмитрий Шостакович) („Първомайска“, 1930)
 Симфония № 3 (Йоханес Брамс) (1883)
 Симфония № 3 (Камий Сен-Санс) (1886)
 Симфония № 3 (Лудвиг ван Бетховен) („Ероика“, 1805)
 Симфония № 3 (Любомир Пипков) (1965)
 Симфония № 3 (Роберт Шуман) („Рейнска“, 1851)
 Симфония № 3 (Сергей Прокофиев) (1928)
 Симфония № 3 (Сергей Рахманинов) (1936)